Gasoline Alley — музичний альбом гурту Рода Стюарта. Виданий червень 1970 року лейблом Mercury (USA), Vertigo (GB). Загальна тривалість композицій становить 41:30. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень 
 Gasoline Alley (Род Стюарт, Ronnie Wood) – 4:02
 It's All Over Now (Bobby Womack, Shirley Jean Womack) – 6:22
 Only a Hobo (Боб Ділан) – 4:13
 My Way of Giving (Ronnie Lane, Steve Marriott) – 3:55
 Country Comfort (Елтон Джон, Берні Топін) – 4:42
 Cut Across Shorty (Wayne Walker, Marijohn Wilkin) – 6:28
 Lady Day (Р.Стюарт) – 3:57
 Jo's Lament (Р.Стюарт) – 3:24
 You're My Girl (I Don't Want to Discuss It) (Dick Cooper, Beth Beatty, Ernie Shelby) – 4:27

Посилання 

 

Альбоми Рода Стюарта